CKM steht für:
 CKM-Matrix
 CKM (Magazin)
 Cottbuser Kindermusical
 Customer Knowledge Management, eine Verbindung von Customer Relationship Management und Wissensmanagement

ckm steht für:
 Čakavisch (ISO-639-3-Code), westsüdslawischer Dialekt

Abkürzung